Сезон ЖНБЛ 2000/2001 — это 21-й сезон женской национальной баскетбольной лиги (ЖНБЛ), по окончании которого чемпионом, в третий раз, стала команда «Сидней Пантерс».

В регулярном чемпионате приняло участие восемь команд, столько же сколько и в прошлом, но одна из них, «Сидней Флэймз», сменила в межсезонье своё название и стала называться «Сидней Пантерс». Регулярный чемпионат в этом сезоне стартовал 3 ноября, закончился же 11 марта, MVP которого была признана лёгкий форвард клуба «Данденонг Рейнджерс» Пенни Тейлор. Наставник клуба «Данденонг Рейнджерс», Марк Райт, был признан тренером года, а Лора Саммертон из команды «Австралийского института спорта» — новичком года. А официально турнир 2000/2001 годов завершился 31 марта, когда команда «Сидней Пантерс» в напряжённой борьбе переиграла в финальном матче клуб «Канберра Кэпиталз» со счётом 69:65, а MVP финала была признана защитник «Пантерс» Энни Бёрджесс.

Регулярный чемпионат 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Финалы

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды по итогом сезона 

 Самый ценный игрок женской НБЛ: Пенни Тейлор, Данденонг Рейнджерс
 Самый ценный игрок финала женской НБЛ: Энни Бёрджесс, Сидней Пантерс
 Новичок года женской НБЛ: Лора Саммертон, Австралийский институт спорта
 Лучший оборонительный игрок женской НБЛ: Эмили Макинерни, Данденонг Рейнджерс
 Лучший снайпер женской НБЛ: Пенни Тейлор, Данденонг Рейнджерс
 Тренер года женской НБЛ: Марк Райт, Данденонг Рейнджерс

 Сборная всех звёзд женской НБЛ:
 З Энни Бёрджесс (Сидней Пантерс)
 З Джей Кинджи (Аделаида Лайтнинг)
 Ф Пенни Тейлор (Данденонг Рейнджерс)
 Ф Белинда Снелл (Сидней Пантерс)
 Ц Лорен Джексон (Канберра Кэпиталз)

Ссылки 
 
 

ЖНБЛ в сезоне 2000/2001